Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 270001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 19 marca 1993 do 2 listopada 2007. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

270001-270100

270101-270200

270201-270300

270301-270400

270401-270500

270501-270600

270601-270700

270701-270800

270801-270900

270901-271000

Przypisy 

Lista planetoid 270001-271000